

Населені пункти та їхні частини
 Рибенець — село в гміні Стольно Хелмінського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Рибенець — село в гміні Кішково Гнезненського повіту Великопольського воєводства
 Рибенець — частина села Ніви в гміні Осельсько Бидґозького повіту Куявсько-Поморського воєводства

Примітки